Clark steht für:
 Clark (Familienname), englischer Familienname – siehe dort zu Namensträgern
 Clark Material Handling Company, US-amerikanischer Gabelstaplerhersteller (seit 1919)
 Clark (Schokoriegel), Schokoriegel
 The Clark, Kunstmuseum in Williamstown, Massachusetts, siehe Sterling and Francine Clark Art Institute
 C. and J. Clark Ltd, Stammhaus von Clarks, englischer Schuhhersteller

US-amerikanische Automobilhersteller und -marken:
 A. F. Clark & Company als Clark (1903–1905)
 Brunn Carriage Manufacturing Company als Clark Electric (1910)
 Clark Manufacturing Company als Clark (1897–1901)
 Clark Motor Car Company als Clark (1910–1912)
 Clark-Hatfield Automobile Company als Clark-Hatfield (1908–1909)
 Clarkmobile Company als Clarkmobile (1903–1905)
 Edward S. Clark Steam Automobiles als Clark (1900–1909)
 Furgason Motor Company als Clark (1910–1911)
 James A. Clark Company als Herkimer (1903–1910)
 Norwalk Motor Car Company als Clark-Norwalk (1910)
 Toledo Electric Vehicle Company als Clark Electric (1909–1910)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Clark (Colorado)
 Clark (Florida)
 Clark (Illinois)
 Clark (Iowa)
 Clark (Mississippi)
 Clark (Missouri)
 Clark (Nevada)
 Clark (New Jersey)
 Clark (New York)
 Clark (North Carolina)
 Clark (Ohio)
 Clark (Pennsylvania)
 Clark (South Dakota), im Clark County
 Clark (Texas)
 Clark (Wisconsin), im Clark County
 Clark (Wyoming)

Orte auf den Philippinen:
 Clark Air Base, ehemaliger Luftwaffenstützpunkt der USA auf Luzon
 Clark Freeport Zone, Sonderwirtschaftszone auf dem Gebiet der ehemaligen Clark Air Base
 Clark International Airport, Zivilflughafen im Einzugsbereich von Manila, entstanden aus der Clark Air Base

im NRHP gelistete Objekte:
 Clark and McCormack Quarry and House, in Rockville, Minnesota, ID-Nr. 82003046
 Clark and Sorrell Garage, in Durham, North Carolina, ID-Nr. 00000991
 Clark Avenue Railroad Underpass, in Las Vegas, Nevada, ID-Nr. 03001509
 Clark Brothers Factory No. 1, in Southington, Connecticut, ID-Nr. 88002679
 Clark Brothers Factory No. 2, in Southington, Connecticut, ID-Nr. 88002680
 Clark Center Lutheran Church, in Clark, South Dakota, ID-Nr. 05001336
 Clark County Jail, in Neillsville, Wisconsin, ID-Nr. 78000080
 Clark County Library, in Arkadelphia, Arkansas, ID-Nr. 74000469
 Clark Farm Complex, in Lima, New York, ID-Nr. 89001125
 Clark Farm Tenant House Site, in East Granby, Connecticut, ID-Nr. 01001554
 Clark Furnace (40SW212), in Standing Rock, Tennessee, ID-Nr. 88000249
 Clark Hall, University of Virginia, in Charlottesville, Virginia, ID-Nr. 08000871
 Clark Hardware Company Building, in Lexington, Kentucky, ID-Nr. 79000976
 Clark Historic District, in Forest Grove, Oregon, ID-Nr. 02000617
 Clark Homestead, in Lebanon, Connecticut, ID-Nr. 78002875
 Clark Hotel, in Van Horn, Texas, ID-Nr. 79002929
 Clark Lane Historic District, in Farmington, Utah, ID-Nr. 94001208
 Clark Mansion, in Spokane, Washington, ID-Nr. 75001873
 Clark Memorial Clubhouse, in Clarkdale, Arizona, ID-Nr. 82001662
 Clark Memorial Hall, in Adrian, Michigan, ID-Nr. 85000097
 Clark Round Barn, in Tyrone, Iowa, ID-Nr. 86001465
 Clark Row House, in Milwaukee, Wisconsin, ID-Nr. 86000102
 Clark Thread Company Historic District, in East Newark, New Jersey, ID-Nr. 78001764
 Clark University, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 80000547
 Clark-Blackwell House, in Muscatine, Iowa, ID-Nr. 83000396
 Clark-Brown House, in Beloit, Wisconsin, ID-Nr. 85002126
 Clark-Cardwell House, in Lewistown, Montana, ID-Nr. 86000063
 Clark-Chalker House, in Middleburg, Florida, ID-Nr. 88001701
 Clark-Dearstyne-Miller Inn, in Rensselaer, New York, ID-Nr. 07001369
 Clark-Keith House, in Caledonia, New York, ID-Nr. 98001114
 Clark-King House, in Mountain View, Arkansas, ID-Nr. 85002234
 Clark-Lester House, in Lancaster, New York, ID-Nr. 99001408
 Clark-McConnell House, in Grants Pass, Oregon, ID-Nr. 98000628
 Clark-Northrup House, in Sherborn, Massachusetts, ID-Nr. 86000497
 Clark-Norton House, in Grants Pass, Oregon, ID-Nr. 86000290
 Clark-Pratt House, in Kenton, Delaware, ID-Nr. 83001365
 Clark-Robidoux House, in Wallace, Kansas, ID-Nr. 01000406
 Clark's Conveniency, in Pomona, Maryland, ID-Nr. 75000906

geografische Objekte:
 Clark-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Clark-Halbinsel, Halbinsel an der Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Clark Hills, Hügelgruppe im Palmerland, Antarktika
 Clark Island, diverse Inseln
 Clark Knoll, Hügel auf Radford Island im Marshall-Archipel, Antarktis
 Lake Clark, ein See im US-Bundesstaat Alaska
 Clark Mountains, Gebirge im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Clark-Nunatak, Nunatak auf der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Clark Peak, diverse Berge
 Clark Point, Landspitze an der Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Clark Ridge, Gebirgskamm im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Clark Spur, Felssporn in der Ross Dependency, Antarktika

CLARK steht für:
 Chlor-Arsin-Kampfstoff

Siehe auch:
 Clark-Elektrode, elektrochemischer Sensor
 Clark-Level, histologisches System
 Clark County (Begriffsklärung)
 Clark Fork (Begriffsklärung)
 Clark Houses (Begriffsklärung)
 Clark Township (Begriffsklärung)
 Lewis and Clark (Begriffsklärung)
 Clarke (Begriffsklärung)
 Clerk
 

Abkürzung